Bakos ist der Familienname folgender Personen:

 Barnabás Bakos (1918–), ungarischer Musiker
 Dolores Bakos (* 1993), österreichische Politikerin 
 Eva Bakos (1929–2003), österreichische Kulturjournalistin und Schriftstellerin

 Jenö Bakos (1929–1959), ungarischer Leichtathlet
 Károly Bakos (* 1943), ungarischer Gewichtheber
 László Bakos (1919–1998), ungarischer Ringer
 Michael Bakos (* 1979), deutscher Eishockeyspieler
 Mihály Bakos (1742–1803), slowenischer Schriftsteller
 Pál Bakos (* 1932), ungarischer Ruderer
 Zsófia Bakos (* 1991), ungarische Biathletin

BaKoS ist die Abkürzung
 Die Osnabrücker Ballschule e.V., die unter anderem von Stefan Wessels gegründet wurde.

Siehe auch:
 Bakoš
 Bacos